Фатафехи Фуанунуиава (; 1765—1810) — высший священный верховный правитель Империи Тонга из династии Туи-тонга.

Биография 
Фуанунуиава был старшим сыном и преемником Фатафехи Паулахо. Получил титул туи-тонга после отречения своего дяди Маулупекотофа в 1793 году. В те времена власть туи-тонга ослабла и была номинальной, фактически на каждом острове управление находилась в руках местных вождей. Три наиболее могущественных клана вели борьбу за власть в Тонга. В 1799 году был убит представитель клана туи-канокуполу, после чего началась длительная гражданская война. Двое детей Фатафехи Фуанунуиава были принесены в жертву для успокоения богов. Оставшийся в живых сын Лауфилитонга стал последним тридцать девятым туи-тога. Фатафехи Фуанунуиава умер в 1810 году.

Примечания 

Монархи Тонги
Туи-тонга
Правители Океании XVIII века
Правители Океании XIX века